Hansson kan syfta på:

 Hansson – ett efternamn samt personer med namnet
 Elof Hansson – handelshus i Göteborg
 Hansson de Wolfe United – musikgrupp
 Hansson & Karlsson – musikgrupp
 Hanssons Pyrotekniska – industri i Göteborg
 Hanssonska villan – byggnad i Hedemora
 Hanssonstjärnen – insjö i Sorsele kommun
 Christian Hanssons kvarn – väderkvarn på Södermalm, Stockholm

Se även
 Regeringen Hansson – flera svenska regeringar
 Hanson (olika betydelser)